Sergei Woronin ist der Name folgender Personen:

* Sergei Anatoljewitsch Woronin (* 1962), sowjetischer Radsportler 
 Sergei Michailowitsch Woronin (1946–1997), russischer Mathematiker